Pierre Hébert peut désigner :
 Abbé Pierre Hébert (1742-1794), une personnalité religieuse française.
 Pierre Hébert (1804-1869), un sculpteur français.
 Pierre-Eugène-Émile Hébert (1828-1893), fils du précédent, également sculpteur
 Pierre Hébert (né en 1944), un cinéaste québécois.
 Pierre Hébert (né en 1949), un professeur et écrivain québécois.
 Pierre Hébert (né en 1980), un humoriste québécois.
 Pierre Hébert (né autour de 1954), le batteur du groupe Octobre (rock progressif québécois).